Jarolím oder Jarolim ist der Familienname folgender Personen:

 David Jarolím (* 1979), tschechischer Fußballspieler
 Johannes Jarolim (* 1954), österreichischer Rechtsanwalt, Politiker (SPÖ) und Abgeordneter zum Nationalrat
 Josef Jarolím (* 1958), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Karel Jarolím (* 1956), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Lukáš Jarolím (* 1976), tschechischer Fußballspieler
 Marek Jarolím (* 1984), tschechischer Fußballspieler
 Vlastimil Jarolím, tschechischer Fußballspieler